

Biologia 
 Patella — nome comum de um género de gastrópodes marinhos
 Arctium minus — nome comum de uma espécie de planta

Toponímia 
 Lapa, Dom João e Montanha — três ilhas perto de Macau
 Lapa (ilha do Príncipe) — aldeia de São Tomé e Príncipe
 La Lapa — município da Estremadura, Espanha
 Argirópolis (Creta) — aldeia da Grécia que ocupa o local da antiga cidade de Lapa

Brasil 
 Bom Jesus da Lapa — município
 Lapa (bairro de São Paulo)
 Lapa (bairro do Rio de Janeiro)
 Lapa (distrito de São Paulo)
 Lapa (Paraná) — município
 Lapinha (Salvador) — bairro

Portugal 
 Lapa (Lisboa) — freguesia
 Lapa (Cartaxo) — antiga freguesia
 Lapas — antiga freguesia de Torres Novas
 Quintela — freguesia de Sernancelhe, também conhecida por Lapa
 Lapa (Quintela) — localidade do concelho de Sernancelhe
 Serra da Lapa — no distrito de Viseu

Outros usos 
 Caverna — em alguns locais chamada lapa
 Lapa (navio) — navio mercante brasileiro afundado na Primeira Guerra Mundial
 Líneas Aéreas Privadas Argentinas — cuja sigla é LAPA
 Lapinha — folclore da Madeira, Portugal

 Convento da Lapa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia